Fear of Flying (paura di volare in lingua inglese) può riferirsi a:
Paura di volare (Fear of Flying) – romanzo di Erica Jong del 1973
Turbulence II (Fear of Flying) – film del 2000 diretto da Mackay
Fear of Flying – album di Mýa del 2000
 Paura di volare (Fear of Flying) – episodio della sesta stagione de I Simpson
 Il volo di Susan (Fear of Flying) – episodio della terza stagione di E.R. Medici in prima linea
 Fear of Flying – nome precedente della band attualmente nota come White Lies